Здравец може да се отнася за:
 растението Здравец,
 село Здравец (Област Варна),
 село Здравец (Област Пловдив),
 село Здравец (Област Разград),
 село Здравец (Област Търговище),
 село Здравец (Област Хасково),
 Здравец, хижа в Родопите
 Здравец, хижа край Русе